Moretto est le patronyme ou le surnom de plusieurs personnes :

 Alessandro Bonvicino (1498 - 1554), peintre italien de la seconde Renaissance, dit Il Moretto da Brescia ;
 Alain Moretto (né en 1967), avironneur français ;
 Graziella Moretto (née en 1972), actrice brésilienne ;
  (né en 1965), musicien argentin ;
 Marcelo Moretto de Souza (né en 1978), footballeur brésilien ;
 Marcia Moretto (1946-1983), danseuse, chorégraphe et metteuse en scène argentine, célébrée par la chanson Marcia baila des Rita Mitsouko ;
 Nelly Moretto (1925-1978), compositrice et pianiste argentine.